Сброс (в структурной геологии) — раз­рыв­ное на­ру­ше­ние в зем­ной ко­ре, где ви­ся­чее кры­ло пе­реме­ще­но вниз от­но­си­тель­но ле­жа­че­го по на­прав­ле­нию па­де­ния по­верх­но­сти сме­сти­те­ля.

Геологический разлом, по которому один блок земной коры опускается относительно другого.

Описание 
К сбросам относятся нарушения, у которых поверхность разрыва наклонена в сторону опущенного блока. Иногда определяется так называемая стратиграфическая амплитуда, то есть величина смещения по нормали к поверхности наслоения пород. По углу наклона сместителя различают: пологие сбросы (с углом падения сместителя до 45°), крутые (с углом падения сместителя от 45° до 80°) и вертикальные (с углом падения сместителя от 80° до 90°)

Сбросы часто образуются в обстановках растяжения земной коры, при образовании рифтов.

Схемы

См. также 
 Взброс
 Сдвиг

Примечания

Ссылки

Структурная геология
Геологические разломы